Vóljov puede referirse a:
 El río Vóljov, en Rusia, que desemboca en el lago Ládoga.
 Vóljov, ciudad del óblast de Leningrado, en Rusia, a orillas del río anterior.
 Frente del Vóljov, unidad militar soviética (equivalente a un grupo de ejércitos) que combatió durante la Segunda Guerra Mundial.